Твіст — популярний на початку 60-их танець.
 Твіст (прикраса) — це шматок цедри цитрусових, використаний як прикраса для коктейлю.